Истмонд () — английская фамилия. Известные носители:

 Истмонд, Крэйг (род. 1990) — английский футболист
 Мариама, Крэйг (род. 1983) — бадминтонистка из Барбадоса